Туча — многозначный термин:

 Туча — взвешенные в атмосфере продукты конденсации водяного пара, видимые на небе с поверхности земли.
 Туча — образное именование большого количества чего-либо (например «туча насекомых» и так далее).

Топонимы 
 Туча — агрогородок в Клецком районе Минской области Белоруссии.
 Туча — село в Казатинском районе Винницкой области Украины.

Техника 
 «Туча» — канонерская лодка типа «Осётр» Российского императорского флота 1855 года постройки. Участвовала в Крымской войне, выведена из боевого состава флота в 1869 году.
 «Туча» — мореходная канонерская лодка Российского императорского флота 1880 года постройки
 «Туча» — сторожевой корабль типа «Ураган», построенный для Балтийского флота ВМФ СССР в 1930-е годы и участвовавший в Великой Отечественной войне. Выведен из боевого состава флота 12 ноября 1952 года.
 «Туча» — малый ракетный корабль проекта 22800 (заводской номер 804), заложенный 26 февраля 2019 года на АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького» для ВМФ России.
 «Туча» — корабельная БИУС советских атомных подводных лодок проекта 667А
 система 902 «Туча» — устройство для отстрела 81-мм дымовых гранат

См. также 
 Тучи

Примечания